Ясмин Кимико Ямада (; род. 30 августа 1997, Цюрих, Швейцария) — швейцарская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Чемпионка Швейцарии (2017), медалистка международных соревнований, участница чемпионатов мира и Европы.

Карьера 
Ясмин Ямада родилась 30 августа 1997 года в Цюрихе. Её отец родом из Японии, мать — швейцарка. Встала на коньки в возрасте четырёх лет, последовав примеру старшей сестры Дезире, которая занимается конькобежным спортом и фигурным катанием.

На раннем этапе Ясмин тренировалась в клубе «Eislauf Club Zürich», где её наставником была Беттина Арица-Хюгин. В это время она завоевала медали на юниорских международных соревнованиях, становилась призёром первенства Швейцарии в младших возрастных категориях, а также участвовала на взрослом национальном чемпионате, на котором входила в десятку лучших, но на подиум подняться не сумела.

В 2015 году фигуристка переехала в Соединённые Штаты и присоединилась к группе Игоря и Станислава Самохиных. В дебютный сезон под руководством новых тренеров, она впервые квалифицировалась на чемпионат мира. Успех пришёл и на национальном уровне: с 2016 по 2020 год Ясмин неизменно становится медалисткой чемпионата Швейцарии, а в 2017 году завоевала титул чемпионки страны.

Помимо чемпионатов мира, Ямада выступает на континентальных первенствах. Так, в 2019 году заняла пятнадцатую строчку, при этом в произвольной программе базовая стоимость элементов у Ямады (52,07) была выше, чем у россиянки Алины Загитовой (51,01).

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Фигуристы Швейцарии